Аракчеев, Борис:
 Аракчеев, Борис Владимирович (1926—2013) — белорусский советский живописец и педагог, Заслуженный деятель искусств Беларуси.
 Аракчеев, Борис Серафимович (род. 1947) — директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга (1997—2006); Музея истории религии, Исполнительный директор Союза музеев России.